Marion Bay (Zuid-Australië), een plaats in de Australische deelstaat Zuid-Australië
 Marion Bay (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië